He Is – singolo di Brandy Norwood del 2002
He Is – singolo dei Ghost del 2015
He Is – brano musicale di Faith Evans